Dans le monde, les musées de la Terre sont les suivants :
 le musée de la Terre Ardéchoise ;
 le musée de la Terre de Miranda ;
 le musée de la Terre de Rambervillers;
 le musée de la Terre de l’Académie Polonaise des Sciences